Parker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Sandbach Parker
 Frederick Stanley Parker
 Hampton Wildman Parker
 Richard Neville Parker
 Shane A. Parker
 Theodore A. Parker III